Siergiej Sołowjow (1820–1879) – historyk
 Siergiej Sołowjow (1885–1942) – poeta
 Siergiej Sołowjow (1915–1967)– piłkarz
 Siergiej Sołowjow (ur. 1944) – reżyser filmowy